

Свободне — село, Єсільський район, Акмолинська область

Селище:
 Свободне — селище, Донецька область, Донецький район
Села:
 Свободне — село, Донецька область, Волноваський район
 Свободне — село, Донецька область, Кальміуський район
 Свободне — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Свободне — село, Херсонська область, Бериславський район